Příjmení Vaško nosí více významných osobností:

 František Vaško (1904–1942) – český odbojář, člen odbojové skupiny Čenda, bratr Jindřicha Vaška
 Jozef Vaško (1930–1961) – slovenský fotbalový brankář
 Jindřich Vaško (1910–1942) – český odbojář, člen odbojové skupiny Čenda, bratr Františka Vaška
 Július Vaško (1930–1996) – slovenský fotbalový obránce a záložník
 Václav Vaško (1921–2009) – český diplomat, politický vězeň, katolický aktivista a historik katolické církve